Efternavnet Ehrlich kan henvise til flere personer:
 Abel Ehrlich (1915-2003) – israelsk komponist violinist og og lærer
 Candice Michelle Beckman-Ehrlich (º 1978) – amerikansk skuespiller, model og bryder
 Ernst Ludwig Ehrlich (1921-2007) – jødisk tyskfødt-sveitsisk judaist
 Eugen Ehrlich (1862-1922) – bukowinsk advokat og juridisk sociolog
 Paul Ehrlich (1854-1915) – tysk kemiker, læge, serolog og immunitet forskning
 Ehrlich (månekrater) – lille nedslagskrater på Månen, som er opkaldt efter Paul Ehrlich
 Paul R. Ehrlich (º 1932) – amerikansk biolog og pædagog
 Ricardo Ehrlich (º 1948)

Tyske efternavne
Jødiske efternavne